Плятери (фон дем Броель, прозвані Плятер; ) — графський рід.
 Плятер Адам Степанович — польсько-литовський археолог і натураліст.
 Плятер Емілія — графиня, фольклористка, учасниця польського повстання 1830–1831 років.
 Плятер Казімеж — польський шахіст; міжнародний майстер (1950).
 Казимир Константин Плятер — державний діяч Великого князівства Литовського.
 Плятер Костянтин Людвик — граф, державний діяч.
 Платер-де-Броель Людовик Костянтинович — письменник і державний діяч.
 Плятер Станіслав — польський вчений і письменник.
 Плятер Юзеф Вінцент — державний діяч Великого князівства Литовського.